Estonia kan syfta på:

 M/S Estonia - en kryssningsfärja
 Estoniakatastrofen - en olycka med ovannämnt fartyg
M/S Estonia (tidskrift) - en tidning utgiven av Estline, rederi för ovannämnt fartyg
 Estonia (TV-serie) – en nordisk drama-TV-serie
Estonia, Abchazien - en estnisk by i Abchazien 
Estonia, Altaj kraj - en estnisk by i Altaj kraj 
1541 Estonia - en asteroid